Christ (juweliersketen) - Duitse juweliersketen
 Angela Christ - Nederlandse voetbalster
 Grégory Christ - Frans voetballer
 Johann Ludwig Christ - Duits pastoor, natuuronderzoeker, botanicus en entomoloog.
 Johannes Franciscus Christ  (1790–1845), Nederlands kunstschilder 
 Kali Christ - Canadees schaatsster
 Konrad Hermann Heinrich Christ - Zweeds botanicus

Zie ook
 Christ Church (doorverwijspagina)